Эндинген:

 Эндинген — коммуна в Швейцарии.
 Эндинген (Кайзерштуль) — город в Германии.